Il doppio maschile del Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tommy Ho e Brett Steven erano i detentori del titolo, ma solo Steven ha partecipato in coppia con Sandon Stolle.

Steven e Stolle hanno perso nel 1º turno contro Jonas Björkman e Stefan Edberg.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde hanno battuto in finale 1–6, 6–2, 6–2 Brian MacPhie e Michael Tebbutt.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Byron Black /  Grant Connell (semifinale)

 Rick Leach /  Scott Melville (primo turno) 
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (secondo turno) 
 Brett Steven /  Sandon Stolle (primo turno) 
 Todd Martin /  Jonathan Stark (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1996
ATP Tour 1996